VNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Viengxay (Laos)